La troisième génération de Pokémon désigne les cent-trente-cinq Pokémon numérotés dans le Pokédex de 252 à 386, apparus avec les jeux Pokémon Version rubis et Pokémon Version saphir.

Cette génération rompt partiellement avec les deux précédentes en termes de design pour s'adapter au vieillissement de son public : le design est moins mignon et plus agressif et il s'éloigne d'inspirations animale ou végétale, par exemple pour les golems, Latias et Latios ou Métalosse. De plus, elle introduit deux nouvelles mécaniques de jeu : les capacités spéciales, propres à chaque espèce de Pokémon, et les natures, déterminées aléatoirement pour chaque Pokémon et faisant légèrement varier ses statistiques.

Les pré-évolutions et évolutions accompagnées d'un numéro correspondent à des Pokémon issus d'autres générations.

Cette liste inclut également les formes alternatives des Pokémon de cette troisième génération, que ce soit les méga-évolutions issues des jeux Pokémon X et Y ou encore les formes de Galar issues des jeux Pokémon Épée et Bouclier.

Chaque Pokémon possède deux noms officiels en japonais : l'un en katakana (entre parenthèses)  et un autre en rōmaji, utilisé en tant que marque commerciale (en italique). En Occident, le nom français des Pokémon est utilisé en France, en Belgique et en Suisse tandis que le nom anglais est utilisé dans le reste du monde, à l'exception de l'Allemagne, la Corée du Sud et la Chine. Les noms anglais étaient utilisés au Québec jusqu'à la sortie des jeux Pokémon Or HeartGold et Argent SoulSilver ( génération), premiers jeux Pokémon à voir une version française disponible dans le pays.

Notes et références 

Generation 3